Zeininger ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Zeininger (1867–1939), letzter Königlicher Hofgartendirektor in Preußen
 Josef Zeininger (1916–1995), österreichischer katholischer Bischofsvikar und Begründer der Katholischen Arbeiterjugend in Österreich
 Sylvester Zeininger (1887–1973), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat